Сельское поселение Заречное — сельское поселение в составе Великоустюгского района Вологодской области.

Административный центр — деревня Аристово.

С точки зрения административно-территориального устройства соответствует Викторовскому, Парфёновскому, Покровскому, Сусоловскому и Шемогодскому сельсоветам.

С 1 января 2022 года с Заречным было объединено сельское поселение Сусоловское.

История 

Сельское поселение было образовано законом от 29 мая 2017 года № 4147-ОЗ в результате объединения Парфёновского, Покровского и Шемогодского сельских поселений.

Населённые пункты 

107 сельских населённых пунктов:

 2 села;
 102 деревни;
 3 посёлка.

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Заречное
 Сельское поселение Заречное на странице Великоустюгского муниципального района

Муниципальные образования Великоустюгского района
Сельские поселения Вологодской области